«Любовь — странная штука» () — французско-американский фильм режиссёра Айры Сакса. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Фильм был номинирован на премию «Спутник» в категории «Лучший фильм».

Сюжет 
Бен и Джордж, прожив вместе 39 лет в Манхэттене, решают пожениться. Джордж преподает музыку в католической школе, и когда до руководства доходят новости о его замужестве, его увольняют. Без его дохода пара больше не может позволить себе апартаменты в Нью-Йорке и им приходится временно жить у своих родственников и друзей. Бену приходится жить у своего племянника Эллиота, который живёт с женой Кейт и сыном Джои, в то время как Джордж живёт с их бывшими соседями Тедом и Роберто.

В ролях 
 Джон Литгоу — Бен
 Альфред Молина — Джордж
 Мариса Томей — Кейт
 Чарли Тахэн — Джои
 Шайенн Джексон — Тед
 Даррен Э. Берроуз — Эллиот
 Харриет Сэнсом Харрис — Хани
 Татьяна Збировская — Злата
 Кристиан Коулсон — Иэн
 Ольга Зуева — Евгения
 Джейсон Стюарт — официант

Восприятие 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 94 % на основе 154 рецензий со средним баллом 7,8 из 10.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы на русском языке
Фильмы Айры Сакса
Фильмы США 2014 года
Фильмы Франции 2014 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Франции
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Франции
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Sony Pictures Classics